Вильянуэва-де-ла-Фуэнте ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 2490 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Feria de Caza y Turismo Rural de Villanueva de la Fuente 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля